Always in My Heart steht für:

 Always in My Heart (Lied), oscarnominiertes Lied von Ernesto Lecuona und Kim Gannon (1942)
 Always in My Heart, Originaltitel des oscarnominierten Films Im Schatten des Herzens (1942)